Мансу́рова — женская форма фамилии . Известные носительницы:
 Мансурова, Ада Мироновна (Зевина; 1918—2005) — молдавский советский художник и искусствовед.
 
 Мансурова, Цецилия Львовна (1896—1976) — актриса театра им. Евг. Вахтангова, народная артистка СССР. Топоним 
 Мансурова — деревня, Кунашакский район, Челябинская область, Россия